Partija je lahko:

 politična stranka
 Komunistična partija Slovenije
 enkratna igra (npr. šaha)
 odlomek, odstavek v knjigi
 del blaga
 oddelek, skupina, družba
 zakonska družica
 Partija (satrapija), provinca Perzijskega cesarstva